HMS Clio puede referirse a tres buques de la Royal Navy, nombrados por la musa griega de la historia:

  fue una balandra-bergantín de clase Cruizer botada en 1807 y desguazada en 1845.
  fue una corbeta con propulsión mista a vela y máquina de vapor con hélice botada en 1858 y vendida en 1920.
  fue una balandra de clase Cadmus botada en 1903 y vendida en 1920.

Referencias 
 

Nombres de buques británicos